Игорь Анатольевич Фёдоров (, ) — российский спортсмен (Тхэквондо). МС по (1998), МСМК (1999), ЗМС (2003). Серебряный призёр чемпионата России (1998). Чемпион России и Европы (1999). Тренеры Ю. Злобин и А. Г. Тарараев.

Проживает в Ачинске.

Старший тренер отделения тхэквондо краевой специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по единоборствам, руководитель клуба «Тхэквондо», входящее как структурное подразделение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам»

Спортивные достижения 
1994 — чемпион Красноярского края, после первой победы в течение нескольких последующих лет ежегодно был обладателем титула чемпиона края.

1998 — серебряный призёр чемпионата России, выполнил норматив Мастера Спорта России.

1999 — Чемпион России и Европы, присвоено звание мастера спорта международного класса. В дальнейшем выиграл пять чемпионатов России и четыре чемпионата Европы.

2003 — получение ЗМС

2005 — бронза на чемпионате мира в Австралии (туль 1 дан).

Семья 
Не женат, двое детей.

С раннего детства отец приобщал его к спорту, к здоровому образу жизни.

Образование 
 1986—1997 школа № 14
 2001—2007 Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И. С. Ярыгина
 − 2008 Красноярский педагогический университет им. В. П. Астафьева.

Ссылки 
http://vk.com/id51791149 страница в соцсети

http://zapad24.ru/spravka/view/70.html профайл

http://www.openclass.ru/stories/79030 статья

Примечания 

Тхэквондисты России